Ирапео има више значења:

 Ирапео (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ирапео (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику